Montreuil, derivado etimológicamente del latín monasteriolum (pequeño monasterio), puede referirse a alguna de las siguientes comunas de Francia: